Черногорово — название населённых пунктов в Болгарии:

 Черногорово — село в Пазарджикской области.
 Черногорово — село в Хасковской области.